Ballıqaya – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Ballıqaya – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian